Victor Weidtman ist der Name folgender Personen:

* Victor Weidtman (Jurist) (1853–1926), deutscher Jurist, Industriemanager und Politiker (DVP)
 Victor Weidtman (Mediziner) (1919–2014), deutscher Arzt und Hochschullehrer